Ijaja, anatóliai istennő a luvi panteonban
 Ijaja, hettita királyné, II. Cidantasz felesége